Libido también puede referirse a:

 Libido es un término usado para describir el deseo sexual;
 Libido (banda), banda peruana de rock alternativo;
 Libido de Toño Jáuregui, banda paralela a Antonio Jáuregui, creada tras la separación de Libido (banda) o Libido original;
 Libido (álbum), álbum de la banda homónima; 
 Libido (edición especial), álbum edición especial de la banda homónima;
 Libido (canción), canción de la banda homónima.